Cabana, A Cabana o La Cabana puede referirse a:

Geografía

en España

provincia de La Coruña 
A Cabana (Anceis), lugar de la parroquia de Anceis, en el municipio de Cambre;
A Cabana (Curtis), lugar de la parroquia de Curtis, en el municipio de Curtis;
A Cabana (Ferrol), lugar y parroquia del municipio de Ferrol;
A Cabana (Fisteus), lugar de la parroquia de Fisteus, en el municipio de Curtis;
A Cabana (Irijoa), lugar de la parroquia de Verís, en el municipio de Irijoa;
A Cabana (Ortigueira), lugar de la parroquia de Devesos, en el municipio de Ortigueira;
A Cabana (Sigrás), lugar de la parroquia de Sigrás, en el municipio de Cambre;
Cabana (Arzúa), lugar de la parroquia de Viladavil, en el municipio de Arzúa;
Cabana (Boimorto), lugar de la parroquia de Buazo, en el municipio de Boimorto;
Cabana (Cabana de Bergantiños), lugar de la parroquia de Cesullas, en el municipio de Cabana de Bergantiños;
Cabana (Culleredo), lugar de la parroquia de Veiga, en el municipio de Culleredo;
Cabana de Bergantiños, municipio de la provincia de La Coruña;
Cabana (Monfero), lugar de la parroquia de Queixeiro, en el municipio de Monfero;
Cabana (Puentes de García Rodríguez), lugar de la parroquia de O Freixo, en el municipio de Puentes de García Rodríguez;
Cabana (Sobrado), lugar de la parroquia de Folgoso, en el municipio de Sobrado;
Cabana (Toques), lugar de la parroquia de Ordes, en el municipio de Toques.
La Cabana (La Coruña), lugar de la parroquia de San Cristovo das Viñas, en el municipio de La Coruña;
Ponteceso de Cabana, lugar de la parroquia de Cesullas, en el municipio de Cabana de Bergantiños;

provincia de Lugo 
A Cabana (Abadín), lugar de la parroquia de A Graña de Vilarente, en el municipio de Abadín;
A Cabana (Carlín), lugar de la parroquia de Carlín, en el municipio de Friol;
A Cabana (Castro de Rey), lugar de la parroquia de Triabá, en el municipio de Castro de Rey;
A Cabana da Vella, lugar de la parroquia de Vilamartín Pequeno, en el municipio de Barreiros;
A Cabana (Guitiriz), lugar de la parroquia de Santa Mariña de Lagostelle, en el municipio de Guitiriz;
A Cabana (Mondoñedo), lugar de la parroquia de Viloalle, en el municipio de Mondoñedo;
A Cabana (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de A Penela, en el municipio de Monforte de Lemos;
A Cabana (Muras), lugar de la parroquia de Muras, en el municipio de Muras;
A Cabana (Nodar), lugar de la parroquia de Nodar, en el municipio de Friol;
A Cabana (Otero de Rey), lugar de la parroquia de Arcos, en el municipio de Otero de Rey;
A Cabana (Páramo), lugar de la parroquia de Friolfe, en el municipio de Páramo;
A Cabana (Ribadeo), lugar de la parroquia de Covelas, en el municipio de Ribadeo;
A Cabana (Trabada), lugar de la parroquia de Trabada, en el municipio de Trabada;
A Cabana (Vivero), lugar de la parroquia de Vieiro, en el municipio de Vivero.
Cabana (A Balsa), lugar de la parroquia de A Balsa, en el municipio de Muras;
Cabana (Castro de Rey), lugar de la parroquia de Outeiro, en el municipio de Castro de Rey;
Cabana (Cervantes), lugar de la parroquia de A Ribeira, en el municipio de Cervantes;
Cabana (Cospeito), lugar de la parroquia de Xustás, en el municipio de Cospeito;
Cabana (Fonsagrada), lugar de la parroquia de Lamas de Moreira, en el municipio de Fonsagrada;
Cabana (Guitiriz), lugar de la parroquia de Santa Locaia de Parga, en el municipio de Guitiriz;
Cabana (Meira), lugar de la parroquia de Meira, en el municipio de Meira;
Cabana (Orol), lugar de la parroquia de San Pantaleón de Cabanas, en el municipio de Orol;
Cabana (Palas de Rey), parroquia del municipio de Palas de Rey;
Cabana (Puente Nuevo), lugar de la parroquia de Rececende, en el municipio de Puente Nuevo;
Cabana (Silán), lugar de la parroquia de Silán, en el municipio de Muras;
Cabana Xaraz, lugar de la parroquia de Donís, en el municipio de Cervantes;

provincia de Orense 
Cabana (San Amaro), lugar de la parroquia de O Barón, en el municipio de San Amaro;
Cabana (San Cristóbal de Cea), lugar de la parroquia de Oseira, en el municipio de San Cristóbal de Cea;

provincia de Pontevedra 
A Cabana (Pontevedra), lugar de la parroquia de Corvillón, en el municipio de Cambados;
Cabana (Lalín), lugar de la parroquia de Zobra, en el municipio de Lalín;
Cabana (Silleda), lugar de la parroquia de Moalde, en el municipio de Silleda.

provincia de Tarragona 
La Cabana (Tarragona), localidad del municipio de Alcover;

Perú
 Santiago de Cabana, localidad capital del distrito de Cabana en la provincia de Pallasca ubicada en el departamento de Áncash.
 Distrito de Cabana, distrito de la provincia de Pallasca en el departamento de Ancash.
 Distrito de Cabana, distrito de la provincia de Lucanas en el departamento de Ayacucho.
 Distrito de Cabana, distrito de la provincia de San Román en el departamento de Puno.

Argentina
 Cabana, localidad del municipio de Unquillo en el departamento Colón ubicado en la provincia de Córdoba.

Surinam
 Cabana, localidad en el ressort Boven Saramacca

Antroponimia
 Cabana, apellido.